Alfons I el Cast, dit també “el Trobador” (1154 - 1196), comte de Barcelona (com a Alfons I) i rei d'Aragó (com a Alfons II).
 Alfons I d'Astúries (693 - 757), rei d'Astúries.
 Alfons I d'Aragó i Pamplona, dit “el Bataller” (1073 - 1134), rei d'Aragó i rei de Pamplona.
 Alfons I de Bragança (1377 - 1461), duc de Bragança.
 Alfons I d'Empúries (1489 - 1562), comte d'Empúries.
 Alfons I d'Este (1486 - 1534), duc de Ferrara.
 Alfons I de Nàpols o Alfons el Magnànim (1416 - 1458), comte de Barcelona i rei d'Aragó.
 Alfons I de Portugal (1109 - 1185), rei de Portugal.
 Alfons I de Tolosa Jordà (1103 - 1148), comte de Tolosa.
 Alfons I de València o Alfons el Franc (1265 - 1291), comte de Barcelona i rei d'Aragó.